Мэ́ттью Пе́ннингтон (; 6 октября 1994, Уоррингтон, Чешир, Англия) — английский футболист. Выступает на позициях правого защитника и центрального защитника. Игрок клуба «Шрусбери Таун».

Клубная карьера 
Мэттью Пеннингтон — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в 2005 году. Первый профессиональный контракт с клубом Пеннингтон подписал в июле 2013 года.

1 января 2014 года Пеннингтон на правах аренды перебрался в клуб «Транмир Роверс». За клуб из Биркенхеда Пеннингтон выступал до 22 февраля, когда «Эвертон» вернул его из аренды. За это время он сыграл в 9 матчах «Транмира» и забил один гол. 27 марта 2014 года Мэттью вновь отправился в аренду в «Транмир» — на этот раз до конца сезона. Всего в сезоне 2013/14 он принял участие в 17 играх команды и отметился двумя забитыми голами.

27 ноября 2014 года Пеннингтон на правах аренды перешёл в клуб «Ковентри Сити» до 4 января 2015 года. Впоследствии аренда футболиста продлевалась несколько раз, и Пеннингтон доиграл сезон в «Ковентри» до конца. Всего за «небесно-голубых» Пеннингтон сыграл в 24 матчах. По итогам сезона 2014/15 был признан лучшим молодым игроком года в «Ковентри».

Летом 2015 года Пеннинтон подписал новый контракт с «Эвертоном» на 3 года. 26 августа 2015 года он впервые вышел на поле в основном составе «Эвертона», отыграв первый тайм матча Кубка лиги против «Барнсли». Ещё через три дня, когда «Эвертон» принимал «Тоттенхэм Хотспур», футболист впервые попал в заявку на матч Премьер-лиги, но на поле не вышел.

24 марта 2016 года Пеннингтон до конца сезона отправился в аренду в футбольный клуб «Уолсолл», однако уже 22 апреля «Эвертон» вернул его из аренды перед полуфиналом Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» в связи с травмами Фила Ягелки, Джона Стоунза и Шеймуса Коулмана, а также дисквалификацией Рамиро Фунес Мори. В этом матче Пеннингтон остался на скамейке запасных.

Дебют футболиста в Премьер-лиге состоялся 30 апреля 2016 года, когда он вышел в стартовом составе на матч против «Борнмута».

Карьера в сборной 
21 марта 2013 года Пеннингтон дебютировал в юношеской сборной Англии до 19 лет, выйдя на замену в матче против сверстников из Турции.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»